Finalen av A-League 2011/2012 var den sjunde finalen av A-League och spelades den 22 april 2012, där Brisbane Roar tog emot Perth Glory.

Grundserien

Lagens väg

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild                = 
|datum               = 22 april 2012
|tid                 = 
|lag1                = Brisbane Roar
|lag2                = Perth Glory
|resultat            = 2 – 1
|halvtid             = 0 – 0
|mål1                = Besart Berisha 
|mål2                =  Ivan Franjic
|arena               = Suncorp Stadium
|spelplats           = Brisbane, Queensland
|publik              = 50334
|domare              =Jared Gillett
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Mathew CheesemanMatthew Cream
|fjärdedomare        =Ben Williams
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2012